Liebesreigen steht für:

 Liebesreigen (1927), einen deutschen Stummfilm von Rudolf Walther-Fein
 Liebesreigen (1934), einen US-amerikanischen Spielfilm von Joe May
 Daheim in den Bergen – Liebesreigen, deutscher Fernsehfilm von Karola Hattop (2018)